

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kaźmierówka – część wsi  Łubno w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Kaźmierówka – część wsi Jędrzejewo w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków

Zobacz też 
 Kazimierówka